Il termine twister, che in lingua inglese significa tornado, può riferirsi a:

Cinema

Twister – film del 1989 diretto da Michael Almereyda
Twister – film del 1996 diretto da Jan de Bont
Twister 2 (Atomic Twister) – film per la TV del 2002 diretto da Bill Corcoran

Gastronomia 

 Twister – gelato commercializzato tra gli anni ottanta e novanta da Algida

Giochi

Twister – gioco di abilità fisica prodotto da Hasbro
Twister - Una sfida da brivido – videogioco Disney